Manjhi ist der Name von:

 Dashrath Manjhi (1934–2007), indischer Aktivist
 Jitan Ram Manjhi (* 1944), indischer Politiker